

Cinema 
 Invasion – cortometraggio prodotto dalla Hepworth (1915)
 Invasión – film del 1968 diretto da Hugo Santiago
 Invasion: UFO – film del 1980 diretto da Gerry Anderson
 Invasion (The Invasion) – film del 2007 diretto da Oliver Hirschbiegel
 Invasion (Vtorženie) – film del 2020 diretto da Fëdor Bondarčuk

Musica 
 Invasion – album dei Manilla Road del 1980
 Invasion – album degli Evil Activities del 2006
 Invasion – album dei Neophyte del 2007
 Invasion – singolo degli Haken del 2020

Televisione 
 Invasione letale (Invasion) – film per la televisione del 1997 diretto da Armand Mastroianni
 Invasion - Il giorno delle locuste (Locusts: Day of Destruction) – film per la televisione del 2005 diretto da David Jackson
 Invasion – serie televisiva statunitense del 2006
 Invasion – serie televisiva statunitense del 2021

Wrestling 
 The Invasion – storyline realizzata dalla World Wrestling Federation (WWF)
 WWF Invasion – evento in pay-per-view prodotto dalla World Wrestling Federation (WWF)

Altro 
 Invasione! (Invasion) – fumetto DC Comics
 Invasion – romanzo di Robin Cook del 1997
 Invasion – videogioco del 1987
 Invasione (Invasion) – espansione di Magic: l'Adunanza